Puchar Świata w biegach narciarskich – rozgrywany corocznie cykl zawodów w biegach narciarskich. Za zajęcie odpowiedniego miejsca w pojedynczych zawodach uczestnik otrzymuje daną liczbę punktów. Po zsumowaniu punktów poszczególnych zawodników z każdego konkursu, tworzona jest klasyfikacja. Zawodnik będący na jej czele, otrzymuje Puchar Świata – Kryształową Kulę. Sumuje się także punkty w dwóch kategoriach – biegach dystansowych i sprintach. Zwycięzca takiej klasyfikacji otrzymuje Małą Kryształową Kulę.

Puchar Świata organizowany jest od sezonu 1973/1974 (dla kobiet od 1978/1979). Pierwszym zdobywcą Pucharu Świata został Norweg Ivar Formo, a wśród kobiet reprezentantka ZSRR – Galina Kułakowa. Najbardziej utytułowanymi zawodnikami w Pucharze Świata w biegach narciarskich są: Norweg Bjørn Dæhlie (6 zwycięstw w klasyfikacji generalnej PŚ) i Szwed Gunde Svan (5 zwycięstw) wśród mężczyzn oraz Rosjanka Jelena Välbe (5 zwycięstw), Polka Justyna Kowalczyk oraz dwie Norweżki Bente Skari i Marit Bjørgen po 4 zwycięstwa wśród kobiet.

Od sezonu 2006/2007 stałym punktem cyklu jest Tour de Ski odbywający się na przełomie grudnia i stycznia.

Zasady

Punktacja za zawody Pucharu Świata 
Za miejsca zajęte w zawodach Pucharu Świata zawodnicy otrzymują punkty według następującej tabeli:

Zdobywcy Pucharu Świata

Mężczyźni

Kobiety

Puchar Narodów

Mała kryształowa kula – biegi dystansowe

Mężczyźni 
 W sezonach 1981/1982 do sezonu 1995/1996 oraz od sezonu 1999/2000 do 2002/2003 nie prowadzono klasyfikacji biegów długodystansowych, chociaż były one wciąż rozgrywane.

Kobiety 
 W sezonach 1981/1982 do sezonu 1995/1996 oraz od sezonu 1999/2000 do 2002/2003 nie prowadzono klasyfikacji biegów długodystansowych, chociaż były one wciąż rozgrywane.

Mała kryształowa kula – sprint

Mężczyźni

Kobiety

Puchar Świata do lat 23 
 Od sezonu 2014/2015 FIS prowadziła klasyfikacje generalną Pucharu Świata do lat 23.

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja generalna 
 Klasyfikacje obejmują sezony od 1973/1974 do 2021/2022.

Podział według zawodników

Najwięcej zwycięstw i miejsc na podium w klasyfikacji generalnej

Podział według państw

Najwięcej zwycięstw i miejsc na podium w klasyfikacji generalnej

Najwięcej zwycięstw w zawodach indywidualnych Pucharu Świata 
Stan na 18 marca 2023, po zawodach w  Falun
 W sezonach PŚ od 1981/1982 do 2022/2023.

Najwięcej miejsc na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata 
Stan na 18 marca 2023, po zawodach w  Falun
 W sezonach PŚ od 1981/1982 do 2022/2023.

Najwięcej miejsc w „TOP-5” w zawodach indywidualnych Pucharu Świata 
Stan na 18 marca 2023, po zawodach w  Falun.
 W sezonach PŚ od 1981/1982 do 2022/2023.

Najwięcej miejsc w „TOP-10” w zawodach indywidualnych Pucharu Świata 
Stan na 18 marca 2023, po zawodach w  Falun.
 W sezonach PŚ od 1981/1982 do 2022/2023.

Miejsca rozgrywania zawodów Pucharu Świata 
 W sezonach PŚ od 1981/1982 do 2022/2023.
 * – Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym zaliczane do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata
 ** – Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich zaliczane do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Zobacz też 
 biegi narciarskie na zimowych igrzyskach olimpijskich
 biegi narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
 Puchar Świata w skokach narciarskich
 Puchar Świata kobiet w skokach narciarskich
 Puchar Świata w kombinacji norweskiej

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FIS o Pucharze Świata w biegach narciarskich